La Fédération internationale des luttes associées (FILA), devenue en 2014 United World Wrestling  est une association mondiale fondée en 1905 réunissant tous les pays possédant une fédération nationale compétente pour la gestion de la lutte dans tous ses styles, aussi bien olympiques que non olympiques. Les principaux styles que la FILA gère et développe sur le plan international sont la lutte libre, la lutte gréco-romaine, la lutte féminine (tous trois au programme des Jeux olympiques), le grappling, le combat grappling, le pancrace, la lutte sur sable, la lutte à la ceinture, ainsi qu'un large éventail de styles de lutte traditionnelle pratiqués à travers le monde. 

La FILA assure également la gestion et la promotion de la lutte mondiale sur la base d'accords de partenariat avec différentes organisations régionales, nationales et internationales, telles que la Fédération internationale des luttes celtiques, la Fédération internationale de lutte à la Ceinture Alysh, la Fédération internationale de Kures Kazakhe, la Fédération de lutte Khanty-Mansi ou la Fédération de lutte des peuples de Yakoutie.  

Son siège est situé à Corsier-sur-Vevey, en Suisse, et son président actuel est Nenad Lalović.

Les principales compétitions organisées par la FILA sont :
 les Championnats du monde de lutte
 la Coupe du monde de lutte
 les Golden Grand Prix

La FILA assure aussi la tenue des épreuves de lutte aux Jeux olympiques, conjointement avec le Comité international olympique.

Références

Liens externes 
  Site officiel de la UWW

Fédération de lutte
Association ou organisme ayant son siège dans le canton de Vaud
lutte
Corsier-sur-Vevey